Flohr :

Matthias Flohr (né en 1982),  handballeur allemand
 Nina Flohr (née en 1987), princesse de Grèce et de Danemark
 Salo Flohr (1908--1983),  joueur d'échecs tchèque puis soviétique
 Thomas Flohr (né en 1960), milliardaire suisse

Autres 
 Op Flohr Stadion,  stade de football luxembourgeois